Федотьев — фамилия:

 Федотьев, Илларион Викторович — Георгиевский кавалер; капитан; 19 мая 1915.
 Федотьев, Матвей Викторович — Георгиевский кавалер; капитан; 9 ноября 1915.
 Федотьев, Павел Павлович (1864—1934) — учёный, член-корреспондент АН СССР, профессор.

См. также